Windows NT 3.5x era la prima serie della famiglia Windows NT, prodotti da Microsoft, dal 1994 al 1995.
Windows NT 3.5
Windows NT 3.51